Hatay – provincia e regione storica della Turchia centro-meridionale al confine con la Siria
Hatay – altro nome per la città di Antiochia di Siria (Antakya in turco) capoluogo della provincia di Hatay
Repubblica di Hatay (1938-1939) – entità politica di breve durata (9 mesi) sorta nell'attuale provincia omonima turca
Hatay – area urbana storica della città turca di Smirne sul Mar Egeo